Highway 12 steht für folgende Straßen:

 British Columbia Highway 12, Kanada
 U.S. Highway 12, Vereinigte Staaten
 Colorado State Highway 12, Vereinigte Staaten
 New Zealand State Highway 12, Neuseeland